Chiłok – rzeka w azjatyckiej części Rosji
 Chiłok – miasto w azjatyckiej części Rosji